Osiek (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Elbląski
 Osiek (powiat Jarociński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Jarociński
 Osiek (powiat Kościański), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kościański
 Osiek (powiat Ostrowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Ostrowski
 Osiek (powiat Rawicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Rawicki
 Osiek (gemeente in powiat Brodnicki), een gemeente in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Brodnicki
 Osiek (powiat Brodnicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Brodnicki
 Osiek (gemeente Koronowo), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Bydgoski, in de gemeente Koronowo
 Osiek (gemeente Solec Kujawski), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Bydgoski, in de gemeente Solec Kujawski
 Osiek (powiat Toruński), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Toruński
 Osiek (powiat Włocławski), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Włocławski
 Osiek (powiat Łowicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Łowicki
 Osiek (powiat Wieruszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Wieruszowski
 Osiek (powiat Strzelecko-Drezdenecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Strzelecko-Drezdenecki
 Osiek (powiat Żarski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Żarski
 Osiek (powiat Olkuski), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Olkuski
 Osiek (gemeente in powiat Oświęcimski), een gemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Oświęcimski
 Osiek (powiat Oświęcimski), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Oświęcimski
 Osiek (powiat Płocki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płocki
 Osiek (gemeente Czerwińsk nad Wisłą), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płoński, in de gemeente Czerwińsk nad Wisłą
 Osiek (gemeente Joniec), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płoński, in de gemeente Joniec
 Osiek (powiat Radomski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Radomski
 Osiek (gemeente Mochowo), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sierpecki, in de gemeente Mochowo
 Osiek (gemeente Zawidz), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sierpecki, in de gemeente Zawidz
 Osiek (powiat Lubiński), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Lubiński
 Osiek (powiat Oławski), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Oławski
 Osiek (powiat Średzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Średzki
 Osiek (powiat Trzebnicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Trzebnicki
 Osiek (Opole), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Strzelecki
 Osiek (gemeente in powiat Starogardzki), een gemeente in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Starogardzki
 Osiek (powiat Starogardzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Starogardzki
 Osiek (powiat Wejherowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Wejherowski
 Osiek (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Myszkowski
 Osiek (gemeente in powiat Staszowski), een gemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Staszowski
 Osiek (stad), een stad in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Staszowski
 Osiek (Błonie), een stadsdeel van de Poolse stad Błonie
 Osiek (Elbląg), een stadsdeel van de Poolse stad Elbląg
 Osiek (Gdańsk), een stadsdeel van de Poolse stad Gdańsk